TV4 – rete televisiva polacca
 TV4 – rete televisiva svedese
 TV 4 – rete televisiva trinidadiana